La competizione della categoria fino a 63 kg di judo ai Giochi della XX Olimpiade si è svolta il 4 settembre 1972 alla Boxhalle di Monaco di Baviera

Classifica finale

Risultati

Gruppo A

Repechage

Gruppo B

Repechage

Finali

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 1